Чернігівський юридичний коледж — колишня назва закладів вищої освіти в Чернігові:
 Чернігівський юридичний коледж (1994—2003) — нині Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»
 Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України (2002—2015) — нині Академія Державної пенітенціарної служби України